Огайо:
 Огайо — штат в США
 Огайо — река на востоке США
 «Огайо (BB-12)» — линкор в составе ВМФ США.
 «Огайо» — класс американских атомных ракетных подводных лодок.
 (439) Огайо — астероид, открытый в 1898 году.